Строитель Сольнес:

 «Строитель Сольнес» — пьеса Генрика Ибсена
 «Строитель Сольнес» / The Master Builder (США) — реж.: Джон Стикс
 «Строитель Сольнес» / Baumeister Solness (ГДР) — реж.: Ханс Швайкарт
 «Строитель Сольнес» / Baumeister Solness (Норвегия)
 «Строитель Сольнес» / Baumeister Solness (ГДР) — реж.: Петер Цадек
 «Строитель Сольнес» / Baumeister Solness (Австрия) — реж.: Томас Остермайер